Holenderskie Okr.ist Trophy 2000 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 24 czerwca 2000 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki 500 cm3

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2000
Holenderskie Tourist Trophy
2000 w Holandii